Sanclemente è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nel trapanese.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 74 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani